Anthogorgia är ett släkte av koralldjur. Anthogorgia ingår i familjen Acanthogorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Anthogorgia